CCS kan henvise til

 CCS (band) (Collective Consciousness Society) - Et britisk blues-rock bandet ledet af Alexis Korner
 ICC Commercial Crime Services
 CCS.com, varemærke for skateboards, snowboard og streetwear
 CCS er IATA-lufthavnskode for Simón Bolívar International Airport i Caracas, Venezuela
 CCS Customer Complaint System
 Carbon capture and storage